El término dos aguas puede referirse a:
 el municipio español de Dos Aguas;
 el título nobiliario español del marquesado de Dos Aguas;
 una película de 2019;
 un tejado de dos vertientes.